Arméns musikkår kan avse:
Arméns musikkår – en militärmusikkår ursprungligen bestående av värnpliktiga bildad 1982
Arméns musikkår Norrland – en värnpliktig musikkår som startade sin verksamhet 1993
Första militärmusikkåren – en svensk militärmusikkår bildad 1957 genom en sammanslagning av musikkårerna inom Stockholms garnison, avvecklades 1971

Se även
 Stockholmsmusiken – en blåsorkster inom Statens regionmusik 1971–1996
Arméns musikkårs veteraner
Militärmusik